Чемпионат Азии по боксу 1999 года прошёл 23-30 октября в Ташкенте (Узбекистан).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты Азии по боксу (польск.)

1999
бокс
бокс
бокс
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Международные соревнования по боксу в Узбекистане
1999 год в боксе
Октябрь 1999 года